Śambhala, regno leggendario ricorrente nei miti buddhisti tibetani e nell'esoterismo occidentale

Africa 
Shambaa, un popolo della Tanzania talvolta conosciuto come "Shambala"
Lingua Shambala, una lingua tanzaniana separata

Altro 
Shambhala – Expedicion al Himalaya, montagna russa presente nel parco divertimenti PortAventura Park a Salou, Spagna che attualmente detiene il record di montagna russa più alta d'europa.
Shambhala Preserve, una riserva per animali in California fondata dall'attrice Tippi Hedren
Shambala, canzone scritta da Daniel Moore e registrata da B.W. Stevenson e Three Dog Night

Pagine correlate 
 Agarthi, immaginario regno sotterraneo che avrebbe Shambala come capitale
Il conquistatore di Shamballa, film d'animazione della serie Fullmetal Alchemist (Giappone 2005)